Баласор:

 Баласор — город в штате Орисса, Индия.
  Баласор — округ в штате Орисса, Индия.